Джанга

 Джанга — село в Карабудахкентском районе, Дагестан
 Джанга — прежнее название посёлка Туркменбаши в Балканском велаяте Туркмении